Ударниковское сельское поселение — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Пригородный.

Административное устройство 
В состав Ударниковского сельского поселения входят:
 посёлок Пригородный,
 посёлок Октябрьский,
 посёлок Первомайский,
 посёлок Черевково.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Красносулинского района